Wespe (Avispa en alemán) puede referirse a:

 Sd.Kfz. 124 Wespe, carro de artillería autopropulsada de la Wehrmacht.
 Heinkel Wespe, caza VTOL de la Luftwaffe.
 Fieseler F-3 Wespe , prototipo alemán de propulsor y retropropulsor.